Jörgen Sundqvist ist der Name folgender Personen:

* Jörgen Sundqvist (Skirennläufer) (* 1962), schwedischer Skirennläufer 
 Jörgen Sundqvist (Eishockeyspieler) (* 1982), schwedischer Eishockeyspieler